Als Hexenmilch werden im Volksmund bezeichnet:

 Einige sogenannte Hexenkräuter, etwa die Esels-Wolfsmilch bzw. deren Milchsaft
 Ausscheidung einer milchähnlichen Flüssigkeit aus den Brustwarzen Neugeborener hervorgerufen durch den Übertritt mütterlicher Hormone, siehe Galactorrhoe
 milchähnliche Flüssigkeit (Kolostrum), die aus den Brustwarzen von Wöchnerinnen bis fünf Tage nach der Geburt ihres Kindes ausgeschieden wird